Собор Святого Креста () — кафедральный собор в Бостоне, центр католической Бостонской архиепархии, крупнейшая церковь в Новой Англии.

Здание собора построено по проекту архитектора Патрика Кили в псевдоготичном стиле. Ещё в 1860 году епископ Бостона Фицпатрик говорил о необходимости постройки нового собора для местной епархии, однако сделать это в ближайшее время помешала Гражданская война. Фицпатрик умер в 1866 году, и его преемник епископ Уильямс решил довершить планы предшественника. Строительство началось 29 апреля 1866 года, в 1875 году Джон Уильямс был рукоположён в новый сан, став первым архиепископом Бостонским.

1 октября 1979 года папа римский Иоанн Павел II провёл в соборе 38-минутную мессу, в которой участвовало около 2000 священников.

При Соборе есть своя высшая школа в Бостоне и колледж Святого Креста в Вустере.

Первоначально в планах была установка на западной башне шпиля, который не построен до настоящего времени. Высота Собора — 36 м.

Примечания 

Храмы Бостона
Католические храмы США
Б
Храмы, заложенные в 1866 году
Здания и сооружения, построенные в 1875 году
Появились в 1875 году в США
XIX век в Массачусетсе